2 miejscowości w Polsce: 
 Buszów – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn 
 Buszów – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie